Antonella puede referirse a:

 Antonella, nombre propio.
 Antonella, nombre común del género botánico Tridens.